U23 damernes enkeltstart ved EM i landevejscykling 2017 blev afholdt den 2. august i Herning i Danmark. Enkeltstarten havde en længde på 31,5 kilometer.

Enkeltstarten blev vundet af danske Pernille Mathiesen, efterfulgt af landsmanden Cecilie Uttrup Ludwig og tyske Lisa Klein.

Deltagere

Danske ryttere 
 Pernille Mathiesen
 Cecilie Uttrup Ludwig

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

Enkeltstart (U23 damer)